El término línea roja puede referirse, en esta enciclopedia:

a línea roja, frase que significa un punto imaginario de no retorno o "un límite que, una vez ultrapasado, la seguridad ya no puede ser garantizada";
a La delgada línea roja:
 La Delgada Línea Roja, una acción militar en la batalla de Balaclava, ocurrida en 1845, durante la Guerra de Crimea, y que enfrentó a una línea de infantería del Imperio británico con una carga de caballería rusa;
 a La delgada línea roja, una novela de 1962, que narra las vivencias de un grupo de soldados estadounidenses durante la batalla de Guadalcanal;
 a La delgada línea roja, una película de 1964, basada en la novela del mismo nombre;
 a La delgada línea roja, una película de 1998, dirigida por Terrence Malick, basada en la novela del mismo nombre.

Transporte público

Emiratos Árabes Unidos
 a la Línea Roja del metro de Dubái;

Estados Unidos
 a la Línea Roja del metro de Atlanta (MARTA), Georgia;
 al proyecto de la Línea Roja del tren ligero de Baltimore, Maryland (MTA), que se canceló en 2015;
 a la Línea Roja del metro de Boston, Massachusetts (MBTA);
 a la Línea Roja del metro de Cleveland, Ohio (RTA);
 a la Línea Roja del tren ligero de Dallas, Texas (DART);
 a la Línea Roja del metro de Los Ángeles, California  (LACMTA);
 a la Línea Roja del metro de Chicago, Illinois (CTA);
 a la Línea Roja del tranvía de San Diego, California (SDMTS);
 a la Línea Roja del metro del área metropolitana de Washington, DC (WMATA);
 a la Línea Roja, la Línea de la Séptima Avenida-Broadway, del Metro de Nueva York (MTA);

España
 a la Línea Roja, la Línea 2 del metro de Madrid;
 a la Línea Roja, la Línea 1 del Servicio de Transporte Urbano en San Roque, Cádiz;
 a la Línea Roja, la Línea 1 del Metro de Barcelona;

Francia
 a la Línea Roja, la Línea 15 del Metro de París;

Italia
 a la Línea Roja, la Línea 1 del Metro de Milán;

Portugal
 a la Línea Roja, la Línea Oriente del metro de Lisboa;

Japón
 a la Línea Roja, la Línea Marunouchi del Metro de Tokio;
 a la Línea Roja, la Línea Midōsuji del Metro de Osaka;
 a la Línea Roja, la Línea Sakura-dōri del Metro Municipal de Nagoya;

Polonia
 a la Línea Roja del Metro de Varsovia.